Гранд-Ки:

 Гранд-Ки — район на Багамских островах.
 Гранд-Ки — остров, принадлежащий Багамским островам.